Sortland (gemeente), een gemeente in Noorwegen
 Sortland (plaats), een plaats in bovengenoemde gemeente